A 2018. évi téli olimpiai játékokon a bob női kettes versenyszámát február 20-án és 21-én rendezték. Az aranyérmet a német Mariama Jamanka–Lisa Buckwitz-páros nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

N2